Tim: òrgan del sistema immunitari ubicat darrere de l'estèrnum
 TIM: Agrupació Excursionista Terra i Mar de la Creu Alta de Sabadell
 Gruppo TIM, empresa italiana de telecomunicacions
 TIM, empresa italiana de telecomunicacions del Gruppo TIM
 TIM Brasil, empresa brasilera de telecomunicacions del Gruppo TIM
 TIM San Marino, empresa de San Marino de telecomunicacions del Gruppo TIM
 TIMvision, servei de vídeo a la carta del Gruppo TIM